El domador puede referirse a: 

 El domador, película de Argentina dirigida en 1954 por Adelqui Millar.
 El domador, canción de la mexicana Gloria Trevi incluido en su sexto álbum de estudio titulado Cómo nace el universo publicado en diciembre de 2004.
 El domador, película de Argentina dirigida en 2006 por Guillermo López.